Mistrzostwa Świata U-19 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2015 – szóste mistrzostwa świata U-19 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dziewiętnastu. Odbył się w dniach 7–20 sierpnia 2015 roku w Jekaterynburgu. Tytułu zdobytego w 2013 roku broniła reprezentacja Danii.

Informacje ogólne 
W mistrzostwach uczestniczyły dwadzieścia cztery reprezentacje wyłonione we wcześniejszych kontynentalnych eliminacjach, miejsce przeznaczone dla reprezentanta Oceanii otrzymała Serbia. Losowanie grup zaplanowano na 13 maja 2015 roku w siedzibie IHF w Bazylei i w jego wyniku utworzono cztery sześciozespołowe grupy. Mistrzostwa rozegrano w dwóch halach w Jekaterynburgu i podczas nich testowano zmiany w przepisach gry. Wstęp na mecze był bezpłatny, a część spotkań była transmitowana w telewizji. Sędziowie zawodów.

Przedturniejowi faworyci, Francuzi, triumfowali w zawodach w finale pokonawszy Słoweńców, brąz zdobyli zaś Islandczycy. Dla francuskiej męskiej piłki ręcznej był to piąty jednocześnie utrzymywany tytuł mistrzowski: prócz seniorskich złotych medali olimpijskich, mistrzostw świata i Europy doszły także mistrzostwa świata w obu kategoriach juniorskich – U-21 i U-19. Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–16

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymali:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2015 w piłce ręcznej
2015 w Rosji
2015
Piłka ręczna w Rosji
Zawody sportowe w Jekaterynburgu